Курило-Камчатский жёлоб (до 1950-х годов — впадина Тускарора) — узкая глубоководная впадина в Тихом океане, у восточных подводных склонов Курильских островов и южной части полуострова Камчатка. Длина 2170 км, средняя ширина 59 км. Максимальная глубина — 9717 м ().

Границы впадины приблизительно совпадают с изобатой 6000 м. Средняя крутизна склонов около 7°. На склонах — многочисленные уступы, террасы, а также долины, спускающиеся до максимальной глубины. Эпицентр многих сильнейших землетрясений.

Исследована главным образом в 1950-х годах советскими экспедициями на судне «Витязь».

См. также 
 Улаханский разлом

Примечания

Литература 
 Тектоника Курило-Камчатского глубоководного желоба / Гнибиденко Г. С., Быкова Т. Г., Веселов О. В. и др.; Отв. ред. П. М. Сычев. — М.: Наука, 1980.

Ссылки 

Дно Тихого океана